Сто́у () — английская фамилия и название населённых пунктов.

Известные носители:

 Бичер-Стоу, Гарриет (; 1811—1896) — американская писательница, автор романа «Хижина дяди Тома».
 Стоу, Джон (; ок. 1525—1605) — британский историк, антиквар.
 Стоу, Джон Монтегю (; 1911—1997) — британский политик.
 Стоу, Мэделин (; род. 1958) — американская киноактриса.
 Стоу, Стар (; 1956—1997) — американская фотомодель.
 Стоу, Уильям (; 1940—2016) — американский гребец.